

Стейджкоуч — місто, штат Техас
 Стейджкоуч — переписна місцевість, штат Невада